Буркуты () — село в Голопристанском районе Херсонской области Украины. 

Население по переписи 2001 года составляло 33 человека. Почтовый индекс — 75632. Телефонный код — 5539. Код КОАТУУ — 6522383802.

Язык 
Распределение населения по данным переписи 2001 года:

Местный совет 
75632, Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Малые Копани, ул. Гагарина, 48

Ссылки 
 Буркуты на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Голопристанского района